Mane (Alpes-de-Haute-Provence)
 Mane (Haute-Garonne)

Andere plaatsnamen: 
 Mane (departement), een departement van Burkina Faso
 Mane (Pidie), een onderdistrict in Pidie, Atjeh, Indonesië
 Mane (plaats), een bestuurslaag in dit onderdistrict